Топ-модель по-американски, 7 сезон — седьмой сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Шоу транслировалось на телеканале CW с 20 сентября по 6 декабря 2006 года.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с модельным агентством Elite Model Management;
 Разворот в журнале Seventeen;
 Контракт на 100,000 долларов с косметической компанией CoverGirl.

Судьями в седьмом сезоне стали ведущая Тайра Бэнкс, супермодель Твигги, фотограф Найджел Баркер, тренер всех известных моделей Джей Александр или Мисс Джей. В этом сезоне девушки путешествовали в Барселону, Испания. Победительницей стала  Кериди Инглиш из Фарго (Северная Дакота).

Участницы 

(Возраст указан на время конкурса)

Резюме 

  Участница(ы) выиграла(и) в конкурсе
  Участница исключена
  Участница сделала худшую фотографию, но была оставлена
  Участница выиграла в шоу

 В 4  эпизоде Моник не участвовала в дефиле и фотосессии по причине болезни. Но причиной для исключения послужило не это обстоятельство, а то, что судьи не увидели в девушке сильного стремления стать моделью.
 В 11 эпизоде худшая фотография была у Аманды. Желая спасти сестру от исключения, Мишель заявила судьям, что сомневается в своём желании стать моделью. Это и повлияло на решение оставить Аманду и исключить Мишель.

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски

Примечания

Ссылки 
 
 

7 сезон
Телесезоны США 2006 года